Prince Regent peut faire référence à :
 une station du Docklands Light Railway de Londres ;
  britannique sortie en 1979.